Frederik van Pruisen (1794-1863), zoon van prins Louis
Frederik van Pruisen (1911-1966), zoon van kroonprins Wilhelm